«Тай Фармерз Банк» () — реорганизованный таиландский футбольный клуб из Касикорн-Бэнк (ранее Тэй-Фармерз-Бэнк). Дважды выигрывал Лигу чемпионов АФК (единственный таиландский клуб, который смог сделать это) в 1994 и 1995 годах.

Расформирован в 2001 в связи с азиатским финансовым кризисом.

Достижения 
 Лига чемпионов АФК (2): 1994, 1995
 Чемпионат Таиланда по футболу (5): 1991, 1992, 1993, 1995, 2000
 Кубок Королевы (4): 1994, 1995, 1996, 1997
 Клубный чемпионат Азии и Африки: 1994

Выступления на Клубном чемпионате Азии 
 Лига чемпионов АФК: 5 попыток
 1993: Квалификация-3 раунд
 1994: Чемпион
 1995: Чемпион
 1996: 3 место
 1997: второй круг

Футбольные клубы Таиланда
Футбольные клубы Таиланда, прекратившие существование